Елінор Павелл (; 21 листопада 1912 — 11 лютого 1982) — американська акторка і танцівниця 1930—1940-х років, відома своїми танцювальними номерами.

Життєпис 
З шести років почала займатися танцями, а в підлітковому віці переїхала в Атлантик-Сіті, де стала виступати в нічних клубах. У 1928 році Павлелл перебралася в Нью-Йорк, де почала вивчати чечітку, а незабаром дебютувала на Бродвеї. У середині 1930-х вона підписала контракт з «MGM» і дебютувала на великому екрані в мюзиклі «Скандали Джорджа Уайта 1935 року». У наступні роки Павелл стала провідною зіркою мюзиклів «MGM», з'явившись в таких картинах як «Мелодія Бродвею 1936 року» (1935), «Народжена танцювати» (1936), «Мелодія Бродвею 1938» (1937), «Гонолулу» (1939), «Бродвейська мелодія 1940 року» (1940), «Леді, будьте краще» (1941), «На судні» (1942) і «Сенсації 1945 року» (1944). Елінор Павелл стала відома своїм потужним, і часом агресивним, стилем виконання чечітки.

Після заміжжя з Гленном Фордом в 1943 році актриса майже перестала зніматися. У 1953 році Павелл з'явилася на телебаченні в ролі телеведучої релігійної передачі «Віра наших дітей». Після розлучення в 1959 році вона відновила танцювальну кар'єру, успішно виступаючи протягом наступних кількох років в музичних ревю в Нью-Йорку і Лас-Вегасі. Елінор Пауелл померла від раку в 1982 році у віці 69 років та була похована на цвинтарі «Hollywood Forever». За свій внесок в кіноіндустрію США вона удостоєна зірки на Голлівудській алеї слави.

Вибрана фільмографія 
 1936 — Народжена танцювати
 1937 — Розалі

Примітки

Посилання 
 Елінор Павелл 

Актори США
Померли в Беверлі-Гіллз
Голлівудська алея слави